Abu Tîg kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Markaz Abū Tīj, region, Asyut, 
 Abu Tij, ort, Asyut, 

Robotskapade Egyptenförgreningar